Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Monica Seles 7–6, 6–3.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Manuela Maleeva (semifinali)
 Pam Shriver (secondo turno)

 Monica Seles (finale)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Raffaella Reggi (quarti di finale)
 Rosalyn Fairbank (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1989